Соревнования по бордеркроссу (сноуборд-кроссу) в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 17 февраля 2014 года.
Все соревнования проходили в Экстрим-парке горнолыжного комплекса Роза Хутор.

Расписание 
Расписание всех соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Медалисты

Результаты

Квалификация 
Из-за плохих погодных условий квалификация соревнований была отменена. Спортсмены были посеяны, исходя из занимаемого места в Кубке мира.

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Четвертьфинал 1

 Четвертьфинал 3

 Четвертьфинал 2

 Четвертьфинал 4

Полуфинал 

 Полуфинал 1

 Полуфинал 2

Финалы 
 Малый финал

 Большой финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Олимпийских игр